Barkly peut faire référence à :
 Henry Barkly, un gouverneur de la colonie du Cap de 1870 à 1877,
en Afrique du Sud :
 Barkly East, une ville du Cap-Oriental,
 Barkly West, une ville du Cap-du-Nord,
en Australie :
 Plateau de Barkly, une des cinq régions du Territoire du Nord,
 Barkly Highway, une autoroute entre le Queensland et le Territoire du Nord,
 Electoral division of Barkly, un district électoral rural,
 Barkly Shire, une aire administraive proposée du Territoire du Nord,
 West Barkly, un groupe de langues aborigènes d'Australie,
 Barkly Downs, une localité du Queensland,